Sennefer ist der Name folgender Personen:
 Sennefer, altägyptischer Schatzmeister
 Sennefer (Bürgermeister von Theben), altägyptischer Bürgermeister
 Sennefer (Deir el-Medina), altägyptischer Beamter
 Sennefer (Hoherpriester), altägyptischer Priester